Il singolare del Copa Colsanitas 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Lourdes Domínguez Lino era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Tathiana Garbin.

Roberta Vinci ha battuto in finale Tathiana Garbin che si è ritirata sul punteggio di 6–7(5), 6–4, 0–3.

Teste di serie

  Tathiana Garbin (finale)
  Flavia Pennetta (semifinali)
  Lourdes Domínguez Lino (semifinali)
  Émilie Loit (quarti di finale)

 Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Roberta Vinci (campionessa)
 Klára Zakopalová (quarti di finale)
 Hana Šromová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2007